L'aire urbaine de Bagnères-de-Luchon est une aire urbaine française centrée sur la ville de Bagnères-de-Luchon.

Caractéristiques 

L'aire urbaine de Bagnères-de-Luchon est composée de 31 communes, toutes situées dans la Haute-Garonne.

Son pôle urbain est l'unité urbaine de Bagnères-de-Luchon.

Communes 

Liste des communes appartenant à l'aire urbaine de Bagnères-de-Luchon selon la nouvelle délimitation de 2010 et sa population municipale en 2010 (liste établie par ordre alphabétique) :

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes de la Haute-Garonne

Notes et références 

Bagnères-de-Luchon
Bagnères-de-Luchon